Ce championnat est organisé est 3 groupes suivant la géographie du pays : les groupes Centre, Est et Ouest et dans Chaqu'uns d'eux il y a 16 clubs.
C'est la dernière édition avant de créer une nouvelle formule à partir de la saison 2010-11 regroupant 28 clubs répartis dans 2 groupes différents.

Alors que cette nomination de Championnat Inter-régions va être accordée à la  algérienne à partir aussi de la saison 2010-2011.

Compétition

Règlement 
Calcul des points:
 3 pts pour une victoire ;
 1 pt pour un match nul ;
 0 pt pour une défaite.

En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués:
 différence de buts ;
 nombre de buts marqués ;
 différence particulière.

Classement Centre

Calendrier

Résultats

Classement Est

Calendrier

Résultats

Classement Ouest

Calendrier 
la JS Sig (JSSi) ce n'est pas le CC Sig (CCS) 
la JS Saoura (JSS)

Résultats 

|}
Résultats

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2009-2010
 Championnat d'Algérie de football D2 2009-2010
 Coupe d'Algérie de football 2009-2010

Référence

Lien externe 

2009-2010
Football en Algérie en 2009
Football en Algérie en 2010